Nessus bezeichnet:

 einen Kentauren aus der griechischen Mythologie, siehe Nessos
 einen danach benannten Asteroiden, siehe (7066) Nessus
 ein Sicherheitsprogramm für Computer, siehe Nessus (Software)

Siehe auch: Nessos